Курчал () — разрушенное селение, располагавшееся на юго-востоке современного Гудермесского района Чечни.

География 
Село располагалось на правом берегу реки Терека. На расстоянии 21 км к юго-востоку от районного центра — Гудермес и в 58 км к востоку от города Грозный.

История 
Основано в XVI—XVIII веках выходцами из горного Курчали. В основу названия населённого пункта Курчал легло названия чеченского тайпа Курчалой ().

Согласно А. И. Попову, курчалойцы из округа Нашха в XIII веке основали селение Курчал на территории современного Веденского района. Из-за малоземелья на рубеже XVI—XVII веков они переселились в район Предтеречья.

Первое упоминание в 1732 году о Курчал записано в «Реестре горским владельцам» комендатом Д. Ф. Еропкиным в крепости Кизляр. Юлиус Клапрот в 1807—1808 годах, называя качкалыковские населенные пункты (Кошкельды в 300 дворов, Ноемберды в 350 дворов, Ойсунгур в 350 дворов, Истису в 500 дворов и Наврусаул в 50 дворов), относит к ним ичкеринские Курчал (у Клапрота Карчулак) в 20 дворов и Але-аул (Аллерой). На плане земель Осетии, составленном в 1768 года экспедицией С. Вонявина, указана также часть Чечни. По левому берегу реки Хархалау (Хулхулау) обозначены селения Курчель (Курчалой), Наурус, Алграаура (Аллерой?), Ноенберды, Ойсунгур, Иссесу (Истису). Семён Броневский отмечал с. Курчал как первоначально входившее в округ Качкалык. В 1770 году селение Курчал, которое находилось в восточной части Чечни, упоминалось путешественником Иоганом Гюльденштедтом. Согласно Гюльденштеду, в этот район входили селения Кошкельды, Ойсунгур, Истису, Аллерой, Наурус-аул, Курчалой, Акку, Дади-юрт и др..

Семён Броневский перечисляет шесть качкалыковских аулов, расположенных в плодородных долинах правобережья Терека: Каш-Гельды, Науруз-Аул, Нойбер, Ойсангур, Исти-су, Курчал-аул. В 1819—1821 годах в ходе Кавказкой войны был проведен ряд карательных экспедиций против Качкалыковских аулов, в результате которых они были разрушены, жители селения Курчал переселились в район современного города Курчалой.

На месте бывшего селения Курчал сохранилось старое кладбище с покосившимися надмогильными плитами (после переселения курчалойцы по обычаю продолжали хоронить своих родственников на родовом кладбище).

Галерея

См. также 
 Курчала

Примечания

Ссылки 
 Россия и Чечня в первой четверти XIX века Гапуров Ш. А. 

Исчезнувшие населённые пункты Гудермесского района
XVI век в Чечне